Håholmen bezeichnet:

 Håholmen (Arendal), Insel in der Kommune Arendal in der norwegischen Provinz Agder
 Håholmen (Askøy), Insel in der Kommune Askøy in der norwegischen Provinz Vestland
 Håholmen (Averøy), Insel in der Kommune Averøy in der norwegischen Provinz Møre og Romsdal
 Håholmen (Færder), Insel in der Kommune Færder in der norwegischen Provinz Vestfold
 Håholmen (Frøya), Insel in der Kommune Frøya in der norwegischen Provinz Trøndelag
 Håholmen (Grimstad), Insel in der Kommune Grimstad in der norwegischen Provinz Agder
 Håholmen (Kvinnherad), Insel in der Kommune Kvinnherad in der norwegischen Provinz Vestland
 Håholmen (Lillesand), Insel in der Kommune Lillesand in der norwegischen Provinz Agder
 Håholmen (Rendalen), Insel in der Kommune Rendalen in der norwegischen Provinz Innlandet
 Håholmen (Sandefjord), Insel in der Kommune Sandefjord in der norwegischen Provinz Viken
 Håholmen (Smøla), Insel in der Kommune Smøla in der norwegischen Provinz Møre og Romsdal
 Håholmen (Sokndal), Landspitze in der Kommune Sokndal in der norwegischen Provinz Rogaland
 Håholmen (Västra Götaland), Insel in der schwedischen Provinz Västra Götalands län